Выборы губернатора Челябинской области состоялись в Челябинской области 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Губернатор избирался на 5 лет. Победу в первом туре одержал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер.

Предшествующие события 
15 января 2014 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Челябинской области Михаила Юревича и назначил временно исполняющим обязанности губернатора гендиректора Магнитогорского металлургического комбината Бориса Дубровского. 14 сентября 2014 года состоялись досрочные выборы губернатора. При явке 42,48 % большинство голосов избирателей (86,37 %) получил Борис Дубровский, выдвинутый партией «Единая Россия». 24 сентября 2014 года он вступил в должность на пятилетний срок.

В июне 2015 года на Петербургском экономическом форуме Борис Дубровский заявил о возможности проведения в Челябинске саммитов стран-участников ШОС и БРИКС в 2020 году. Затем несколько лет он вместе с командой боролся за право Челябинска принять эти саммиты. Весной 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммитов в Челябинске.

В октябре 2018 года Дубровский заявил, что хотел бы избираться на новый срок в сентябре 2019 года. Но при этом сказал, что является членом команды, и если решение о его отставке будет принято президентом страны — он его выполнит. В декабре 2018 года Дубровский вступил в партию «Единая Россия», которая заявила, что поддержит его на выборах губернатора. 

Однако 19 марта 2019 года Дубровский досрочно ушёл в отставку. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

В апреле 2019 года заксобрание Челябинской области внесло поправки в закон «О выборах Губернатора Челябинской области», допускающие к участию в выборах кандидатов-самовыдвиженцев. Однако для регистрации им придётся в дополнение к «муниципальному фильтру» собирать в свою поддержку подписи избирателей (порядка 13500 человек). Законопроект разрабатывался ещё в конце 2018 года.

Ключевые даты 
 30 мая 2019 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области назначили выборы на 8 сентября 2019 года — единый день голосования (за 100—90 дней до дня голосования). Решение официально опубликовано 4 июня.
 4 июня 2019 — публикация избирательной комиссией расчёта числа подписей, необходимых для регистрации кандидата и календарного плана выборов
 с 4 июня по 24 июня 2019 года до 18:00 — период выдвижения кандидатов (20 дней)
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 период сбора подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидата начинается после представления в избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться
 с 25 июня по 4 июля 2019 года до 18:00 — представление документов для регистрации кандидатов; к заявлениям должны прилагаться листы с подписями муниципальных депутатов и список трёх кандидатов на должность члена Совета Федерации
 с 10 августа по 6 сентября — период агитации в СМИ (начинается за 28 дней до дня голосования)
 7 сентября — «день тишины»
 8 сентября — день голосования

Социология и прогнозы 
Ещё в конце 2018 года аналитические центры Урала стали давать прогнозы по выборам губернатора Челябинской области 2019 года. Эксперты оценивали вероятность переназначения Бориса Дубровского на пост губернатора Челябинской области в 50%.

Выдвижение и регистрации кандидатов 
Губернатором Челябинской области может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет. Одно и то же лицо не может замещать должность более двух сроков подряд.

В Челябинской области кандидаты выдвигаются как политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах, так и в порядке самовыдвижения.

Каждый кандидат на должность губернатора при регистрации должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата на должность главы, станет сенатором в Совете Федерации от правительства региона.

У каждого кандидата может быть до 200 доверенных лиц.

Муниципальный фильтр 
В Челябинской области для преодоления «муниципального фильтра» кандидаты должны собрать подписи 7 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 7 % от их общего числа. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов, то есть в 33 из 43.

4 июня 2019 года избирательная комиссия опубликовала расчёт, по которому каждый кандидат должен собрать от 266 до 279 подписей депутатов и глав муниципалитетов, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов районов и городских округов и глав районов и городских округов не менее чем в 33 районах

Кандидат-самовыдвиженец должен собрать также подписи жителей Челябинской области в количестве от 13169 до 14485 подписей (0,5 % от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 года). Избирком проверит 20 % подписей.

Кандидаты 
О выдвижении заявили 14 кандидатов: 6 от партий и 8 самовыдвиженцев. Однако документы на регистрацию до 4 июля предоставили только 8 кандидатов. Зарегистрированы были 5 кандидатов.

Результаты 
9 сентября Избирательная комиссия Челябинской области подвела окончательные результаты выборов. Губернатором избран Алексей Текслер. 20 сентября Текслер вступил в должность губернатора и назначил членом Совета Федерации уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариту Павлову.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Челябинской области
 Выборы на сайте избиркома Челябинской области
 Выборы на сайте ЦИК РФ

Челябинская область
Губернатор
Челябинская область